Гаплогруппа H101 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 H101
 H101a
 H101b
  H101f

Палеогенетика

Железный век 
Тасмолинская культура
 KSH002.A0101 | Karashoky I/8 __ Карашокы __ Карагандинская область, Казахстан __ 894-790 calBC (2649±31 BP) __ Ж __ H101 > H101a4.

Саки (племена)
 DA14 | KG39 __ Karasjoky 1, Kurgan 8, Karkarali __ Карашокы (Карагандинская область), Казахстан __ 767-419 calBCE (2468±39 BP, UBA-31139) __ Ж __ H101.

Саргатская культура
 SHD002.A0101 | Shadrinsk  #25/2 __ Шадринский могильник __ Шадринский район, Курганская область, Россия __ 5th-3rd c. BCE __ М __ BT (BT-M9267,BT-M42) > Q1b # H101.

Скифская культура
 SCY005 | Sc5 __ Неаполь Скифский (склеп) __ Симферополь, Автономная Республика Крым, Украина __ 3rd-2nd BCE __ Ж __ H > H101a.

Западный край (Китай)
 NLKJRT_M66-cD __ Nilka-Jirentaigoukou __ Нилки (уезд), Или-Казахский автономный округ, СУАР, Китай __ 2308-2229 BP __ H101 > H101a2b.
 KKSX_M17 | BA172039 __ Kuokesuxi __ Текес (уезд), Или-Казахский автономный округ, СУАР, Китай __ 2064-1934 BP __ H101 > H101a2b.

Примечания

Публикации 
2017
 
2018
 
2021

Ссылки 
 
 H101 — Haplogroup

Гаплогруппа H (мтДНК)